El término Replay puede hacer referencia a:

Música 

 Replay, extended play de la boy band SHINee lanzado en 2008.
 «Replay», canción de la boy band SHInee perteneciente a su EP homónimo de 2008.
 «Replay», canción de Zendaya perteneciente a su álbum homónimo de 2013.
 «Replay», canción de Tamta y representante de Chipre en el Festival de la Canción de Eurovisión 2019.
 «Replay», canción de Lady Gaga perteneciente a su álbum Chromatica (2020).

Deporte 

 Replay, término usado en los deportes de equipo.
 Rejugabilidad, término usado en los videojuegos y juegos de mesa.